Ricardo Gomes Xavier (Bonito, 22 de julho de 1978) é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente, joga pelo .

Artilharias
  Campeonato Paulista - Série A2: 2003 - 12 gols

Ligações externas

 
 
 
 

Futebolistas de Mato Grosso do Sul
Futebolistas do Clube Atlético Sorocaba
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Guarani Futebol Clube
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Naturais de Bonito (Mato Grosso do Sul)
Futebolistas do União São João Esporte Clube